American Wire Gauge, une norme de câble électrique classés par diamètre ;
 Gauge, un logiciel d'automatisation de tests informatiques ;
 Gauge, un jeu vidéo sorti en 2014 ;
 Gauge est le pseudonyme d'une actrice pornographique américaine  née le  à Hot Springs.
Gauge est une unité de taille (du matériel médical) déterminant le calibre des cathéters posés pour mettre en place un cathétérisme intraveineux pour perfusions intraveineuses directes et indirectes. Plus le chiffre de Gauge est faible et plus le cathéter est de gros calibre.

Mots voisins 
 Voir : jauge.